KV Victum is een in 1980 opgerichte korfbalvereniging uit de plaats en gemeente Houten, provincie Utrecht, Nederland. De velden en sporthal zijn gevestigd aan Sportpark de Weterinhoek, Hefbrug 7 te Houten. Victum beschikt hier over 7 kunstgrasvelden, aangelegd in 2016. Met ruim 350 leden behoort Victum tot een van de grotere korfbalclubs uit de regio.

Eindklasseringen zaal 2001-2020

|
|
|
|
|
|}

Eindklasseringen veld 2001-2020

|
|
|
|
|
|}

Externe link
 Website Victum'

Sport in Houten
Sportvereniging in Utrecht (provincie)
Nederlandse korfbalvereniging